Lego Digital Designer, een computerprogramma van LEGO
 Lijst Dedecker, later Libertair, Direct, Democratisch, een Vlaamse politieke partij
 Democratische Liga van Dardania (Lidhja Demokratike e Dardanisë), een politieke partij in Kosovo
 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, een nationaal park in de Nederlandse provincie Noord-Brabant